Stumpfegger ist der Name von

 Ludwig Stumpfegger (1910–1945), deutscher Chirurg und Begleitarzt von Adolf Hitler
 Sebastian Stumpfegger (1670–1749), Salzburger Steinmetz und Maurermeister